Английская футбольная лига в сезоне 2021/22 () — 123-й сезон с момента основания Английской футбольной лиги. Турнир объединяет в себе три дивизиона: Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 (второй, третий и четвёртый дивизионы в системе футбольных лиг Англии соответственно). Сезон начался в августе 2021 года и завершился 7 мая 2022 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Премьер-лиги 
 Выбыли в Чемпионшип
 Фулхэм
 Вест Бромвич Альбион
 Шеффилд Юнайтед

Из Чемпионшипа 
 Вышли в Премьер-лигу
 Норвич Сити
 Уотфорд
 Брентфорд
 Выбыли в Лигу 1
 Уиком Уондерерс
 Ротерем Юнайтед
 Шеффилд Уэнсдей

Из Лиги 1 
 Вышли в Чемпионшип
 Халл Сити
 Питерборо Юнайтед
 Блэкпул
 Выбыли в Лигу 2
 Рочдейл
 Нортгемптон Таун
 Суиндон Таун 
 Бристоль Роверс

Из Лиги 2 
 Вышли в Лигу 1
 Челтнем Таун
 Кембридж Юнайтед
 Болтон Уондерерс
 Моркам
 Выбыли в Национальную лигу
 Саутенд Юнайтед
 Гримсби Таун

Из Национальной лиги 
 Вышли в Лигу 2
 Саттон Юнайтед
 Хартлпул Юнайтед

Лиги

Чемпионшип

Турнирная таблица

Лига 1

Турнирная таблица

Лига 2

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2021
Англия 2-0
2-0